Dionís o Dionisi d'Alexandria, en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος, fill de Glaucus un gramàtic grec, fou un escriptor grec que va viure a la segona meitat del  i començaments del . Va florir des del regnat de Neró fins al de Trajà i va ser secretari i bibliotecari d'aquests emperadors a més de dirigir alguna ambaixada. Fou mestre del gramàtic Parteni i deixeble del filòsof Queremó d'Alexandria, al que va succeir a la Biblioteca d'Alexandria.

Referències 

Filòsofs de la Grècia romana
Bibliotecaris de l'antiguitat
Persones de l'Alexandria romana
Ambaixadors de l'antiga Grècia
Diplomàtics egipcis
Ambaixadors romans
Filòsofs alexandrins
Polítics egipcis
Escriptors de l'antic Egipte
Polítics de l'antiga Grècia
Bibliotecaris europeus